

Geografia
Tovar – comune del Venezuela situato nello stato di Aragua
Tovar – comune del Venezuela situato nello stato di Mérida
Tovar – isola disabitata della Croazia

Persone
Andrea Tovar – modella colombiana
Hernando Tovar – ex calciatore colombiano
Lupita Tovar – attrice messicana
Manuel Felipe Tovar – politico venezuelano
Wilfredo Tovar – giocatore di baseball venezuelano

Altro
Codice Tovar – manoscritto del XVI secolo